Rendez-vous à Paris (Das große Einmaleins / Rendezvous in Paris), roman allemand de Vicki Baum, publié en 1935
 Rendez-vous à Paris, film français de Gilles Grangier, sorti en 1947
 Rendez-vous à Paris, court métrage français de Bernard Borderie, sorti en 1954
 Rendez-vous à Paris (Rendezvous in Paris), film allemand de Gabi Kubach, sorti en 1982
 Rendez-vous à Paris, album de bande dessinée d'Enki Bilal.
 Rendez-vous à Paris, une chaîne web de 15 webséries de comédie, diffusée sur youtube et La TV d'Orange sur le canal 908.
 Rendez-vous à Paris, une pièce de théâtre